Soile est un prénom féminin finnois et un toponyme pouvant désigner:

Prénom
Soile Isokoski (née en 1957), chanteuse lyrique finlandaise
 (née en 1969), joueuse finlandaise de football
 (1942-2004), traductrice finlandaise
 (1921-1988), bibliothécaire et auteure finlandaise
 (née en 1955), chorégraphe et pédagogue finlandaise
Soile Lautsi, activiste finno-italienne
 (née en 1957), joueuse finlandaise de football
 (née en 1963), joueuse finlandaise de football
 (née en 1950), avocate et juge finlandaise
 (née en 1960), sociologue et professeure finlandaise
 (née en 1950), artiste visuelle finlandaise

Toponyme

Soile, ruisseau affluent de la Mehaigne

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais